Serie A 1969 – stagione del campionato italiano di baseball
 Serie A 1969 – stagione del campionato italiano di calcio femminile
 Serie A 1969 – stagione del campionato italiano maschile di pallanuoto
 Serie A 1969 – stagione del campionato italiano maschile di hockey su pista